Бутове — Луганська область, Старобільський район
 Бутове — Рівненська область, Вараський район

 Бутове () — присілок Урицького району Орловської області.